Comitatul Anglesey, conform originalului, Anglesey County, se poate referi la

 Comitatul Anglesey, statul , 
 Comitatul Anglesey,

Vezi și 
 Anglesey (dezambiguizare)
 Angle (dezambiguizare)